Listen Up! (2004–2005) – amerykański serial komediowy stworzony przez Jeffa Martina.

Światowa premiera serialu miała miejsce 20 września 2004 roku na antenie CBS. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 25 kwietnia 2005 roku.

Obsada 
 Jason Alexander jako Tony Kleinman
 Wendy Makkena jako Dana Kleinman
 Malcolm-Jamal Warner jako Bernie Widmer
 Will Rothhaar jako Mickey Kleinman
 Daniella Monet jako Megan Kleinman

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Seriale wytwórni Regency Television
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television
Seriale wytwórni CBS Productions
Programy telewizji CBS